O Pólo Aquático do Vitória, também conhecido como Vitória Waterpolo é uma modalidade desportiva do Vitória Sport Clube. Esta modalidade foi fundada em 2003 e tem sede na cidade de Guimarães, Portugal.

História 
O Pólo Aquático do Vitória tem início no ano de 2003 com ex-atletas dos Bombeiros Voluntários de Guimarães, o Professor Pedro Magalhães e Eng. Pedro Coelho Lima juntando-se depois outro ex-atleta, o Professor Jorge Sequeira, utilizando como sua casa as Piscinas Municipais de Guimarães. Atualmente também utiliza as Piscinas do Vitória.

Nesse ano a equipa sénior Masculina sagra-se campeã Regional, passando aos Nacionais. Posteriormente é campeã da 2ª Divisão e passadas duas épocas sobe à 1ª Divisão em 2007/08, onde se mantém actualmente.

Neste projecto, passaram os treinadores João Neves, Ranko Malic e Elin Berbic. Conseguiu-se também a prestação de atletas estrangeiros como os Húngaros, Lazlo e Tamas e os Sérvios, Sjrdan, Elin e Nebojsa. No decorrer destes êxitos também se alcançaram boas prestações nas equipas de formação com um 3º Lugar no Nacional Júnior, onde fazia parte o actual capitão de equipa Vítor Macedo e um 3º Lugar no Nacional Juvenil, com vários elementos que integram actualmente a equipa Sénior.

O maior feito alcançou-se em 2013/14 com a conquista do título nacional em Juvenis (Sub-17). 
A nível de Selecções a secção sempre foi representada com vários atletas na selecção regional norte e na Selecção Nacional destaca-se o atleta Carlos Machado na equipa youth com um 1º Lugar no torneio Internacional da Suécia, Diogo Pinto na fase de qualificação para o Europeu Júnior e recentemente Hélder Frei Checa.tas nos Seniores com um 1º lugar no torneio das 6 nações na República Checa.

Escalões 
 Sub-13 mistos
 Sub-15 mistos
 Sub-17
 Sub-19
 Seniores

Membros

Títulos 
  Campeão Nacional de Juvenis Masculinos (Sub-17): 2013/2014,

* Campeão Regional de Juvenis Masculinos (Sub-17): 2015/2016,

Ligações externas 
 Facebook oficial do Pólo Aquático do Vitória Sport Clube
 Site Oficial do Vitória Sport Clube

Referências